El Carito  peut désigner :

Toponymes

El Carito : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Libertad dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Carito : capitale de la paroisse d'El Carito dans la municipalité de Libertad dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme